Los nombres de Catedral de la Encarnación o cualquiera de sus variantes, Catedral de Nuestra Señora de la Encarnación, Catedral de Santa María de la Encarnación o Catedral de la Virgen de la Encarnación, es el nombre de varios edificios cristianos:

 En España
 la Catedral de la Encarnación, de la ciudad de Almería;
 la Catedral de la Encarnación, de la ciudad de Granada;
 la Catedral de la Encarnación, de la ciudad de Málaga;
 la Catedral de la Encarnación, de la ciudad de Guadix, provincia de Granada;

 En la República Dominicana
 la Catedral de Santa María la Menor, o Catedral Primada de América, de la ciudad de Santo Domingo, capital estatal (dedicada a Santa María de la Encarnación);